

Модзеле — село в гміні Млинаже Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Модзеле — село в гміні Вонсош Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Модзеле — село в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства